Osoby o tym nazwisku:
 Aarón Ñíguez – hiszpański piłkarz
 Jonathan Ñíguez – hiszpański piłkarz
 Saúl Ñíguez – hiszpański piłkarz